Amy Lalonde (1975) – modella e attrice canadese naturalizzata statunitense
 Étienne Lalonde Turbide (1989) – schermidore canadese
 Larry LaLonde (1968) – chitarrista statunitense
 Michèle Lalonde (1937-2021) – scrittrice e drammaturga canadese
 Newsy Lalonde (1887-1970) – hockeista e allenatore di hockey su ghiaccio francese
 Richard de Lalonde (1735-1808) – incisore e artigiano d'arredamento francese